Ерулан Кенжебекович Жамаубаев (; род. 25 марта 1974, Алма-Атинская область, КазССР) — казахстанский государственный деятель. Министр финансов Республики Казахстан (с 18 мая 2020 года), заместитель премьер-министра (с 29 марта 2022 года).

Биография 
Происходит из рода Жалайыр  Старшего жуза.

1996—1998 гг. — преподаватель-стажёр, преподаватель Казахской государственной академии управления.

1998—2006 гг. — ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан.

2006—2014 гг. — директор департамента координации Национального банка Республики Казахстан.

2014—2015 гг. — управляющий директор АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

Июль-ноябрь 2015 г. — заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан.

Ноябрь 2015 — ноябрь 2018 г. — заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан.

29 ноября 2018 — 2 марта 2019 г. — помощник президента Республики Казахстан.

22 марта 2019 — май 2020 г. — ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан.

С 18 мая 2020 года — министр финансов Республики Казахстан. С 29 марта 2022 года — заместитель премьер-министра — министр финансов.

С 4 мая 2022 года — председатель совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства „Даму“».

Награды 
 Указом президента РК награждён орденом «Курмет»;
 Указом президента РК награждён медалью «Ерен еңбегі үшін»;
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011);
 «Медаль 20 лет Астане» (2018);

Примечания 

Министры финансов Казахстана